Огнев'юк Віктор Олександрович (* 1959-2022) — доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, заслужений працівник освіти України.
 Огнев'юк Олексій Антонович (1918—2008) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, педагог, почесний громадянин Бердичева.